Ocean Shield steht für:

 Ocean Shield (Schiff), Schiff der Royal Australian Navy
 Operation Ocean Shield, Marinemission zur Bekämpfung der Piraterie im Golf von Aden
 Ocean Shield 2019, Militärmanöver der russischen Marine